Вандьер:

 Вандьер — коммуна во Франции, находится в регионе Пикардия. Департамент коммуны — Эна.
 Вандьер — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель, региона Лотарингия.